Występy w europejskich pucharach czeskiego klubu piłkarskiego Viktoria Pilzno.

Wykaz spotkań pucharowych

1971–2020

2021–

Bibliografia 
 

Viktoria Pilzno
Czeskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach